
Флаг Богодухова — официальный флаг города Богодухова, центра Богодуховского района Харьковской области Украины.

Утверждён 10 июля 1996 года решением № 900 исполкома Богодуховского городского совета. Представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3. Состоит из двух горизонтальных полос — белой и жёлтой. Соотношение их ширин равно 3:1. В центре флага — терновое дерево с зелёными листьями и синими плодами. Терновое дерево отражает распространённость тёрна в этом регионе.

Источники 
 Информация о флаге Богодухова

Флаги городов Харьковской области
Флаг